Landesregierung Ratzenböck bezeichnet mehrere Regierungen Oberösterreichs:
 Landesregierung Ratzenböck I
 Landesregierung Ratzenböck II 
 Landesregierung Ratzenböck III
 Landesregierung Ratzenböck IV